Józef Oczkowicz (1897–1955) – żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego
 Józef Oczkowicz (1921–2002) – współzałożyciel Polskiej Organizacji Patriotycznej Młody Orzeł